Евгений Юрьевич Маврин (род.26 ноября 1982 года) — российский игрок в хоккей с мячом, нападающий новосибирского Сибсельмаша.

Биография 
Воспитанник хабаровского хоккея с мячом. Выступал за клубы «СКА-Нефтяник» (Хабаровск), «Енисей» (Красноярск). С 2010 года — игрок Сибсельмаша.
Принимал участие в двух кубках Мира - 10 игр 1 мяч и в восьми кубках Чемпионов - 32 игры 26 мячей.

Достижения 
 Победитель международного турнира на Призы Правительства России (2006).
 Бронзовый призёр чемпионата России 2005 года.
 Обладатель Кубка России 2002 года.
 Серебряный призёр чемпионата России по ринк-бенди.
 Обладатель Кубка Катринехольма 2003 года.

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках России

В чемпионатах России забивал мячи в ворота 23 команд 
  1.Байкал-Энергия      = 18 мячей 13-14.Лесохимик       =  9
  2.Волга               = 17       13-14.Водник          =  9
  3.Старт               = 16       15-17.СКА-Свердловск  =  7
  4-5.Динамо-Казань     = 15       15-17.Металлург Бр    =  7
  4-5.Енисей            = 15       15-17.Динамо М        =  7
  6-7.Кузбасс           = 14       18.Мурман             =  5
  6-7.Уральский трубник = 14       19-21.Сибсельмаш      =  4
  8.Саяны               = 12       19-21.ХК Боровичи     =  4
  9-10.Родина           = 11       19-21.Строитель С     =  4
  9-10.Зоркий           = 11       22.Локомотив Ор       =  3
 11-12.Маяк             = 10       23.СКА-Забайкалец     =  1(1)
 11-12.СКА-Нефтяник     = 10

В чемпионатах России количество мячей в играх 
по 1 мячу забивал в 110 играх
по 2 мяча забивал в 38 играх
по 3 мяча забивал в 6 играх
по 4 мяча забивал в 2 играх
по 5 мячей забивал в 1 игре
по 6 мячей забивал в 1 игре
Свои 223 мяча забил в 158 играх, в 261 игре мячей не забивал.

В сборной России 

Итого: 1 матч / 1 мяч;   1 победа, 0 ничьих, 0 поражений.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации хоккея с мячом России
 Профиль на сайте клуба «Сибсельмаш»

Игроки КХМ «Сибсельмаш»
Игроки КХМ «Енисей»
Игроки КХМ «СКА-Нефтяник»
Хоккеисты с мячом России